La désignation de Bayer Pi Ursae Majoris (π UMa, π Ursae Majoris) est partagée par deux étoiles de la constellation de la Grande Ourse :
 Pi Ursae Majoris (3 Ursae Majoris) ;
 Pi Ursae Majoris (4 Ursae Majoris).

Elles sont séparées de 0,70° sur le ciel. Elles reçoivent parfois le nom Muscida, qui est également attribué à ο Ursae Majoris.

Les deux étoiles, Pi et Pi prises ensemble, sont considérées comme une étoile double optique. Elles ne sont pas classées comme étoile binaire car elles ne sont pas liées gravitationnellement, mais comme elles sont proches l'une de l'autre sur le ciel, elles ont été optiquement associées par Johann Bayer.

Constellation de la Grande Ourse
Homonymie stellaire
Ursae Majoris, Pi